Torino kan verwijzen naar:

de stad Turijn, zie Turijn (stad)
de provincie Turijn, zie Turijn (provincie)
de voetbalclub Torino, zie Torino FC